SA-2 ist:

 SA-2 (Apollo), ein Testflug im Apollo-Programm der NASA
 Der NATO-Codename für die sowjetische Flugabwehrrakete S-75; in der Prithvi-Flüssigkeitsrakete auch als Oberstufe des ersten indischen Satellitenstarts 1992.